Hans Reichmann ist der Name folgender Personen:
 Hans Reichmann (Schauspieler) (1878–1931), deutscher Schauspieler
 Hans Reichmann (Diplomat) (1910–1993), österreichischer Diplomat
 Hans Reichmann (Verbandsfunktionär) (1900–1964), deutscher Jurist